Британник:
 Британник (41—55) — сын императора Клавдия.
 «Британник» — трагедия Жана Расина 1669 года.

Британские трансатлантические лайнеры 
 SS Britannic (1974—1903) — пароход.
 ГСЕВ «Британник» (1914—1916) — пароход, систершип «Олимпика» и «Титаника».
 MV Britannic (1929—1960) — теплоход.

Фильмы 
 «Британник» (1908) — французский немой короткометражный по трагедии Расина, режиссёр Андре Кальметт.
 «Британник» (1912) — французский немой короткометражный, режиссёр Камилл де Мортон.
 «Британник» (2000) — телевизионный американо-британский о крушении ГСЕВ «Британник», режиссёр Брайан Тренчард-Смит.